Sayan (Saiyan) – specie umanoide extraterrestre del manga Dragon Ball
 Sayan – città dell'India
Monti Saiani – catena montuosa siberiana
Saiani – gruppo etnico degli Altai